Аустрија је високоразвијена и високоурбанизована средњоевропска држава. Наслеђе хабзбуршког доба, где се првенство давало царском Бечу, видљиво је и данас, након децентрализације и регионализације. У Бечу, главном граду и највећој агломерацији Аустрије, живи 1.878.759 становника (стање 1. јануара 2004), односно четвртина становништва државе.

Стога Аустрија је и данас централистички уређена држава, што се лако очитава преимућством Беча. Други велики градови са преко или око 100.000 становника (Грац, Линц, Салцбург, Инзбрук, Клагенфурт) су равномерно распоређени унутар државе и сви су средишта аустријских покрајина. У држави постоји и низ мањих градова, који су сви лепо уређени и често својим развојем усмерени на туризам и угоститељство.

Назив 

У Аустрији, као и у другим земљама где се говори немачки језик, град се назива штат (Städt).

Беч носи назив Bundeshauptstadt, односно федералне престонице. То значи да је Беч истовремено и престоница државе и самостални град - покрајина.

У Аустрији постоје и градови који имају историјска градска права и називају се статутарним градовима. Данас постоји 15 градова са овим правима. То су махом највећи градови у држави, са најчешће више од 20 хиљада становника.

Градови са најмање 10.000 житеља 

→ Задебљаним словима означени су градови - управна седишта аустријских покрајина

→ Са * су означени су градови са градским правима (тзв. Статутарни градови).

Додатно погледати 
 Аустријске покрајине

Спољашње везе 

 Статистика Аустрије
 Историјски подаци о становништву градова Аустрије

Аустрија

Аустрија

he:אוסטריה#ערים